Sahagún může odkazovat na:

Města 

 Sahagún (Španělsko), město a klášter ve španělském Leónu. Kolébka mudéjarské architektury.
 Sahagún (Córdoba), druhé největší město podle počtu obyvatel v kolumbijském departementu Córdoba.
 Ciudad Sahagún, průmyslové město v mexickém státě Hidalgo.

Lidé 

 Agustín Rodríguez Sahagún (1932–1991), španělský politik. Starosta Madridu v letech 1989 až 1991.
 Bernardino de Sahagún (1499–1590), františkánský učenec a kronikář aztécké etnohistorie, autor Florentského kodexu.
 Svatý Jan ze Sahagúnu
 Marta Sahagúnová, mexická politička a první dáma v letech 2001 až 2006.

Wikipedie:Rozcestníky